Perier oder Périer ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Casimir-Perier (1811–1876), französischer Diplomat
 Casimir Pierre Périer (1777–1832), französischer Staatsmann und Schlossbesitzer
 Claude Périer (1742–1801), französischer Bankier und Industrieller

 Ferdinand Périer (1875–1968), belgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Florin Périer (1605–1672), französischer Jurist und Schwager von Blaise Pascal
 François Périer (1919–2002), französischer Schauspieler
 Gilberte Périer (1620–1687), Schwester von Blaise Pascal und dessen Biografin
 Jacques-Constantin Périer (1742–1818), französischer Ingenieur und Konstrukteur 

 Marguerite Périer (1646–1733), Nichte von Blaise Pascal
 René de Saint-Périer (1877–1950), französischer Prähistoriker
 Sylvain Périer (* 1960), französischer Künstler

Périer ist der Name folgender Orte:
 Le Périer, Stadt und Kommune im Department Isère, Frankreich

Siehe auch:
 Périers (Begriffsklärung)
 Perrier
 Perriers
 Arnauld de la Perière